Wyniki Grand Prix Hiszpanii, szóstej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenia

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|1–17, 24–40, 47–66
|align="center"|54
|-
|align="center"|5
| Michael Schumacher
|19–23, 41–46
|align="center"|11
|-
|align="center"|2
| Giancarlo Fisichella
|18
|align="center"|1
|}

Zobacz też 
 Sezon 2006

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Wyniki Grand Prix Hiszpanii 2006 na oficjalnej stronie Formuły 1

2006
Hiszpania
2006 w Hiszpanii